von Ubisch ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar von Ubisch, Direktor des Zeughauses
 Gerta von Ubisch  (auch: Gertrud von Ubisch; 1882–1965), deutsche Physikerin, Botanikerin, Pflanzengenetikerin und Hochschullehrerin; erste Professorin in Baden
 Leopold von Ubisch (1886–1965), Biologe

Siehe auch:
 Ubisch-Körper
 andere verwandte Schreibweisen bestehen als von Urbisch oder von Urbich